Бахтаров — фамилия:
 Бахтаров, Василий Ильич (1937—1996) — румейский поэт и переводчик.
 Бахтаров, Сергей Иванович (1924—2009) — советский врач-ветеринар.

См. также 
 Бахтияров